Die isländische Fußballmeisterschaft 1984 war die 73. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 17. Mai 1984 und endete mit den letzten Spielen am 16. September 1984.

Ab dieser Saison wurde nach der Drei-Punkte-Regel gespielt. Das heißt, der Sieger einer Begegnung bekam ab sofort drei und nicht zwei Punkte, für ein Unentschieden erhielten beide Gegner wie bisher jeweils einen Punkt.

Der Titel ging zum zwölften Mal an den Titelverteidiger ÍA Akranes.

Abschlusstabelle 

Da ÍA Akranes sowohl den Pokal als auch die Meisterschaft gewann, war der unterlegene Pokalfinalist Fram Reykjavík im Europapokal der Pokalsieger 1985/86 startberechtigt.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1984
1984